

Іменин — село, Берестейська область, Дорогичинський район, Іменинська сільська рада.
 Іменин — село, Берестейська область, Кобринський район, Буховицька сільська рада.